Dit is een lijst van planetoïden 48301-48400. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (48301) - || 2002 LL35|| 12 juni 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| (48302) - || 2002 LM36|| 9 juni 2002 || LINEAR
|-
| (48303) - || 2002 LJ37|| 10 juni 2002 || LINEAR
|-
| (48304) - || 2002 LL37|| 11 juni 2002 || LINEAR
|-
| (48305) - || 2002 LS47|| 12 juni 2002 || LINEAR
|-
| (48306) - || 2002 LA48|| 14 juni 2002 || LINEAR
|-
| (48307) - || 2002 LP53|| 9 juni 2002 || LINEAR
|-
| (48308) - || 2002 LP56|| 9 juni 2002 || NEAT
|-
| (48309) - || 2002 LG57|| 10 juni 2002 || LINEAR
|-
| (48310) - || 2002 NE1 || 4 juli 2002 || NEAT
|-
| (48311) - || 2002 NF3 || 5 juli 2002 || NEAT
|-
| (48312) - || 2002 NP3 || 8 juli 2002 || NEAT
|-
| (48313) - || 2002 ND12|| 4 juli 2002 || NEAT
|-
| (48314) - || 2002 NK13|| 4 juli 2002 || NEAT
|-
| (48315) - || 2002 NX15|| 5 juli 2002 || LINEAR
|-
| (48316) - || 2002 NQ19|| 9 juli 2002 || LINEAR
|-
| (48317) - || 2002 NY20|| 9 juli 2002 || LINEAR
|-
| (48318) - || 2002 NA22|| 9 juli 2002 || LINEAR
|-
| (48319) - || 2002 NR25|| 9 juli 2002 || LINEAR
|-
| (48320) - || 2002 NE27|| 9 juli 2002 || LINEAR
|-
| (48321) - || 2002 NG28|| 13 juli 2002 || LINEAR
|-
| (48322) - || 2002 NT32|| 13 juli 2002 || LINEAR
|-
| (48323) - || 2002 NN33|| 14 juli 2002 || LINEAR
|-
| (48324) - || 2002 NQ40|| 14 juli 2002 || NEAT
|-
| (48325) - || 2002 NO42|| 15 juli 2002 || NEAT
|-
| (48326) - || 2002 NE47|| 13 juli 2002 || NEAT
|-
| (48327) - || 2002 NF50|| 13 juli 2002 || NEAT
|-
| (48328) - || 2002 NN53|| 14 juli 2002 || NEAT
|-
| (48329) - || 2002 NA54|| 5 juli 2002 || LINEAR
|-
| (48330) - || 2002 NA56|| 12 juli 2002 || NEAT
|-
| (48331) - || 2002 NR56|| 9 juli 2002 || LINEAR
|-
| (48332) - || 2002 OK3 || 17 juli 2002 || LINEAR
|-
| (48333) - || 2002 OW6 || 20 juli 2002 || NEAT
|-
| (48334) - || 2002 OX18|| 19 juli 2002 || NEAT
|-
| (48335) - || 2002 PW1 || 4 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (48336) - || 2002 PS6 || 6 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (48337) - || 2002 PT6 || 5 augustus 2002 || J. Broughton
|-
| (48338) - || 2002 PV27|| 6 augustus 2002 || NEAT
|-
| (48339) - || 2002 PC31|| 6 augustus 2002 || NEAT
|-
| (48340) - || 2002 PT32|| 6 augustus 2002 || NEAT
|-
| (48341) - || 2002 PU47|| 10 augustus 2002 || LINEAR
|-
| (48342) - || 2002 PQ51|| 8 augustus 2002 || NEAT
|-
| (48343) - || 2180 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48344) - || 2588 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48345) - || 2662 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48346) - || 3077 P-L || 25 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48347) - || 3567 P-L || 22 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48348) - || 4124 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48349) - || 4239 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48350) - || 6221 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48351) - || 6250 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48352) - || 6320 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48353) - || 6616 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48354) - || 1291 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48355) - || 2184 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48356) - || 3118 T-1 || 26 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48357) - || 1013 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48358) - || 1187 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48359) - || 1219 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48360) - || 1262 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48361) - || 2022 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48362) - || 2184 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48363) - || 2192 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48364) - || 3096 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48365) - || 3106 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48366) - || 3284 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48367) - || 4127 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48368) - || 4141 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48369) - || 4153 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48370) - || 1056 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48371) - || 1173 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48372) - || 1182 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48373) Gorgythion || 2161 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48374) - || 2583 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48375) - || 3320 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48376) - || 4044 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48377) - || 4047 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48378) - || 4241 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48379) - || 4672 T-3 || 17 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48380) - || 5622 T-3 || 16 oktober 1977 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (48381) - || 1977 SU3|| 17 september 1977 || A. Boattini, G. Forti
|-
| (48382) - || 1978 UC6|| 27 oktober 1978 || C. M. Olmstead
|-
| (48383) - || 1978 VH7|| 6 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (48384) - || 1978 VQ8|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (48385) - || 1978 VH9|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (48386) - || 1979 MQ1|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (48387) - || 1979 MM2|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (48388) - || 1979 MZ5|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (48389) - || 1979 MV8|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (48390) - || 1979 ON1|| 24 juli 1979 || S. J. Bus
|-
| (48391) - || 1981 DH2|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (48392) - || 1981 DV2|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (48393) - || 1981 EB5|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (48394) - || 1981 EP9|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (48395) - || 1981 ES11|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (48396) - || 1981 EP14|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (48397) - || 1981 EL16|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (48398) - || 1981 EN19|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (48399) - || 1981 EA21|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (48400) - || 1981 EZ21|| 2 maart 1981 || S. J. Bus|}

Planetoïdenlijsten